Жоффруа II Ферреоль (, ; около 1000 — 30 апреля 1042/1045) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон с 1028/1030 года, родоначальник династии Гатине-Анжу.

Происхождение 
Согласно созданным в XII веке генеалогиям, отцом графов Анжу Жоффруа III и Фулька IV был граф Обри. Об этом сообщает, в частности, Ордерик Виталий. Родоначальником же графов Гатине назван некий граф Бушар.

Однако в ранних источника граф Гатине по имени Бушар не упоминается, и современные исследователи считают Бушара выдумкой средневековых генеалогов. Согласно «Хронике деяний графов Анжу», написанной около 1100 года монахом одного из монастырей в Анжу по заказу графа Фулька IV, а также составленной во время правления этого же графа «Сент-Обинской генеалогии», отца Жоффруа III и Фулька IV звали Жоффруа. На основании этого установили, что отцом Жоффруа III и Фулька IV был граф Гатине Жоффруа II Ферреоль. Это же прозвище Жоффруа появляется ещё в одном источнике.

Согласно генеалогии графов Гатине, которую на основе анализа «Сент-Обинской генеалогии» и ряда актов реконструировал Эдуард де Сен-Фаль, а затем уточнил Кристиан Сеттипани, отцом Жоффруа Ферреоля, отца графов Жоффруа III и Фулька IV, был Гуго дю Перш, младший сын графа Перша Фулькуа.

Гуго женился на Беатрис, дочери Обри II де Макон, вдове графа Гатине Жоффруа I, благодаря чему его сын Жоффруа и унаследовал Гатине после смерти графа Обри Горбатого. Этот брак установлен по акту, датированному 26 мая 1028 года, который был подписан зятем Обри, графом Гатине Гуго, а также епископом Парижа Франконом. В качестве свидетелей там упомянуты два сына Гуго — Жоффруа и Лето. Гуго происходил из семьи, вассальной графам Блуа, а графы Гатине были вассалами Капетингов. Дом Блуа также враждовал с домом Анжу в X-XII веках, поэтому Плантагенеты (потомки Гуго) пытались скрывать происхождение их предка из семьи, вассальной графам Блуа.

Биография 
Год рождения Жоффруа неизвестен. Брак его родителей исследователи относят к периоду около 1000 года, поэтому, вероятно, он родился вскоре после этой даты. Впервые Жоффруа упоминается в акте, датированном 26 мая 1028 года, вместе с единоутробным братом Обри Горбатым, графом Гатине, и младшим братом Лето.

Обри умер до 1030 года, после чего Жоффруа унаследовал графство Гатине. Общепринятой нумерации графов Гатине не существует. Как графа Гатине его нумеруют Жоффруа II. Однако по схеме, предложенной Кристианом Сеттипани, он нумеруется как Жоффруа III.

О правлении Жоффруа известно мало. В 1035 году он женился на Ирменгарде, сестре графа Анжу Жоффруа II Мартелла. Благодаря этому браку Жоффруа Ферреоль стал союзником графов анжуйских, а его сыновья после смерти Жоффруа II Мартелла и угасания династии Ингельгерингов унаследовали графство Анжу.

Согласно некрологу монастыря Сен-Саржи, а также акту графа Анжу Жоффруа III Бородатого, который он подписал между 1060 и 1068 годами, Жоффруа Ферреоль умер 30 апреля. Поскольку младший сын Жоффруа Ферреоля Фульк родился в 1043 году, то Жоффруа не мог умереть раньше 1042 года. Согласно акту в картулярии Нотр-Дам-дю-Ронсерей, Ирменгарда 1 апреля 1046 года уже была вдовой, поэтому Жоффруа Ферреоль умер в период между 1042 и 1045 годами.

Наследовал Жоффруа Ферреолю его старший сын Жоффруа III Бородатый, которому в то время было меньше 5 лет.

Брак и дети 
Жена: с 1035 Ирменгарда Анжуйская (ок. 1018 — 18 марта 1076), дочь графа Анжу Фулька III Чёрного и Хильдегарды Мецкой. Дети:
 Хильдегарда де Шато-Ландон (ум. после 1060); муж: с 1060 Жослен I (ок. 1034 — после 1065), сеньор де Куртене
 Жоффруа III Бородатый (ок. 1040—1096/1097), граф Гатине 1043—1068, граф Анжу 1060—1068
 Фульк IV Ле Решен (1043 — 14 апреля 1109), граф Гатине (Фульк I) в 1068, граф Анжу (Фульк IV) с 1068

После смерти Жоффруа его вдова в 1048 году вышла замуж вторично — за герцога Бургундии Роберта I Старого.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Дом Гатине-Анжу
Графы Гатине
Правители Европы XI века
Умершие в 1040-е годы
Умершие 30 апреля